Гре́йси Глэм (), настоящее имя — Ке́лли Би́кман () — американская эротическая модель и порноактриса. Обладательница AVN Awards 2011 года в номинации Лучшая новая старлетка.

Биография 
Келли родилась 30 сентября 1990 года в Роли, штат Северная Каролина. За время обучения она сменила 14 различных школ в Атланте, Орландо и Сарасоте (Флорида).

В феврале 2009 года по заданию в колледже сделать рекламный проект, Келли снялась обнажённой для . После были несколько сольных видео для студии Reality Kings.

В июне 2009 года Бикман переехала в Лос-Анджелес (Калифорния), где поступила в институт моды и дизайна FIDM (). В Лос-Анджелесе Келли (уже появился псевдоним Грейси Глэм) подписала контракт с агентством LA Direct Models. Из-за возросшей рабочей нагрузки, Грейси пришлось на некоторое время отложить учёбу.

В 2010 году Глэм номинировалась на XRCO Award, как новая старлетка (New Starlet), а в июне появилась на обложке журнала «Adult Video News».

По данным на 2018 год, Глэм снялась в 434 порнофильмах и ещё один фильм срежиссировала.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Грейси Глэм.
 
 Грейси Глэм на сайте Internet Adult Film Database.
 Грейси Глэм на сайте Adult Film Database.
 Грейси Глэм на сайте AVN Magazine.
 
 
 Профиль на сайте агентства 101modeling



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами